Georg von Meyendorff ist der Name folgender Personen:

* Georg von Meyendorff (Domherr), deutscher Domherr 
 Georg von Meyendorff (General) (1794–1879), deutsch-baltischer General der Kavallerie 
 Georg von Meyendorff (Forschungsreisender) (1795–1863), deutsch-baltischer Offizier und Forschungsreisender